Čečetka je slovo s celou řadou významů:

příjmení osob
 František Josef Čečetka (1871–1942) – český spisovatel historických knih
 František Čečetka (1917–1982) – český prozaik a dramatik, autor knih pro děti a mládež

zoologie
 čečetka – název některých pěnkavovitých ptáků z rodu stehlík

Česká příjmení